Аухаде́ев () — татарская фамилия. Известные носители:

 Аухадеев, Минеахмат Сахабудинович (1923—1997) —наводчик миномета, младший сержант. Полный кавалер ордена славы.
 Аухадеев, Ильяс Ваккасович (1904—1968) —  дирижёр, скрипач, педагог, заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1939), народный артист Татарской АССР (1968).